5 Years in a LIVEtime — музичний альбом гурту Dream Theater. Виданий 1998 року лейблом EastWest. Альбом відносять до напрямку прогресивний метал.

Список пісень 
 «Burning My Soul»
 «Cover My Eyes»
 «Lie» (wideoklip)
 «6:00»
 «Voices»
 «The Silent Man» (wideoklip)
 «Damage, Inc.»
 «Easter»
 «Starship Trooper»
 «Hollow Years» (wideoklip)
 «Puppies on Acid»
 «Just Let Me Breathe»
 «Perfect Strangers»
 «Speak to Me»
 «Lifting Shadows Off A Dream»
 «Anna Lee»
 «To Live Forever»
 «Metropolis»
 «Peruvian Skies»
 «Learning to Live»
 «A Change of Seasons»

Посилання 
 Allmusic :allmusic ((( 5 Years in a LIVEtime [DVD > огляд
 Encyclopaedia Metallum - Dream Theater - 5 Years In A Live Time 

Альбоми Dream Theater
Музичні альбоми 1998
Англомовні музичні альбоми